Aspley – miejscowość w Queensland (Australia)
 Aspley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire, w dystrykcie Nottingham
 Aspley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire
 Aspley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire
 Aspley Guise – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Bedfordshire  
 Aspley Heath – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Bedfordshire